Robert Strauß (ur. 7 października 1986 w Oettingen in Bayern) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika. Obecnie gra w 1. FC Heidenheim, wcześniej związany był z FC Augsburg i FC Erzgebirge Aue.

Stan na 8 lutego 2017.

Bibliografia 
 
 Profil na stronie kicker.de 
 

Niemieccy piłkarze
Piłkarze FC Augsburg
Piłkarze FC Erzgebirge Aue
Piłkarze 1. FC Heidenheim
Urodzeni w 1986